Valdepeñas (Spanje) - een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Valdepeñas (regio) - een wijnstreek bij de stad Valdepeñas
 Valdepeñas de Jaén - een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
 Valdepeñas de la Sierra - een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara
 Valdepeñas (D.O.) - een kwaliteitsaanduiding (Denominación de Origen) voor Spaanse wijnen en etenswaren
 Tempranillo - een blauw druivenras, ook bekend als valdepeñas